Michel Fabrizio
  Héctor Faubel
  Rudi Felgenheier
  Virginio Ferrari
  Romolo Ferri
  Jack Findlay
  Bob Foster
  Edward Frend
  Freddie Frith
  Michel Frutschi 
  Frank Fry

F